Эрталь, Фридрих Карл Йозеф фон (Friedrich Karl Joseph von Erthal; 1719—1802) — немецкий церковный деятель; старший брат Франца фон Эрталя.
 Эрталь, Франц Людвиг фон (Franz Ludwig von Erthal; 1730—1795) — немецкий князь-епископ; младший брат Фридриха фон Эрталя.

См. также 
 Эртель

Примечания